Железнодорожная линия Минск — Гомель (разг. Осиповичское, Жлобинское, Гомельское направление) — железнодорожная линия от города Минска через Осиповичи, Жлобин и далее до Гомеля. На всем протяжении линия двухпутная, электрифицированная.

Движение поездов 
Пригородное сообщение осуществляется электропоездами эконом-класса по маршрутам:
 Минск—Пуховичи
 Минск—Талька
 Минск—Осиповичи
 Минск—Бобруйск
 Минск—Жлобин
 Жлобин — Гомель
Также осуществляется движение электропоездов региональных линий бизнес-класса по маршруту Минск—Осиповичи—Бобруйск—Жлобин—Гомель.

См. также 
 Железнодорожная транспортная система Минска

Примечания 

Ленинский район (Минск)
Белорусская железная дорога